Hadži je beseda arabskega izvora in lahko pomeni:
 muslimana, ki je romal v Meko,
 kristjana, ki je romal v Jeruzalem 
 Hadži priimek ali ime več znanih ljudi